Période : Jurassique moyen - bajocien. <center>Ma

{{Taxobox taxons | espèce |
  H. multidens <small>Barrett et al., 2005</small>}} est un genre éteint de dinosaures Ornithischia basal du Jurassique moyen en Chine. Le type et la seule espèce est .

 Présentation 
L'holotype ZDM T6001 (du Zigong Dinosaur Museum, Dashanpu, en République populaire de Chine), se compose d'un crâne articulé presque complet et de matériel post-crânien, collecté à partir d'un grès terrestre dans la formation inférieure de Shaximiao (Bajocien) dans la célèbre carrière à dinosaures de Dashanpu (- 169 Ma). Un paratype (ZDM T6002) se compose d'un crâne partiel et de restes post-crâniens. Auparavant, il avait été décrit comme une espèce de Yandusaurus, Y. multidens (He et Cai, 1983), mais a été reclassé comme un nouveau taxon par Paul M. Barrett, Richard J. Butler et Fabien Knoll en 2005, qui l'ont catalogué anatomiquement comme espèce comme suit : "Un petit dinosaure ornithischien se distinguant de tous les autres ornithischiens basaux par une seule autapomorphie, la présence d'une concavité marquée qui s'étend sur la surface latérale du postorbitaire." L'étymologie du nom de genre honore le professeur "He Xin-Lu" (de l'Université de technologie de Chengdu) qui nomma à l'origine le spécimen Y. multidens plus le "sauros" grec (lézard). Hexinlusaurus était un petit herbivore aux pieds agiles.

D'autres dinosaures célèbres de Dashanpu comprennent le sauropode Shunosaurus, le théropode Gasosaurus, et le stégosaure Huayangosaurus.

Avant d'être officiellement nommé Hexinlusaurus'', ce genre était brièvement connu sous le nom informel de « Proyandusaurus ». Ce nom figurait à l'origine dans un résumé attribué à Fabien Knoll, qui aurait été publié en 1999 sans son consentement.

Classification

Cladogramme dans Ornithischia

Bibliographie 

 
 
 (en) Knoll, F. 1999. The family Fabrosauridae. In: J. I. Canudo and G. Cuenca-Bescós (Eds.): IV European Workshop on Vertebrate Palaeontology, Albarracin (Teruel, Spain), junio de 1999. Programme and Abstracts, Field guide. Servicio Publicaciones Universidad de Zaragoza, 54.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Ornithopoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2005
Paléontologie en Chine